Joanne King peut désigner :
 Joanne King (née en 1976), triathlète australienne ;
 Joanne King (née en 1983), actrice irlandaise.